Le sigle QCM peut faire référence à :
 un questionnaire à choix multiples ;
 le Quiz du chrétien en marche, une émission de télévision, en France ;
 une microbalance à quartz (en anglais : Quartz crystal microbalance), un instrument de pesée de grande précision ;
 , un fonds de gestion alternative (hedge fund) britannique.